Верхняя Па́жма — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Ёжевского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Луговая
 Родниковая
 Улица Труда
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 87 человек (2007). В деревне действует начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района